Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2012 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Petra Kvitová, sie schied im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Serena Williams aus, die gegen Agnieszka Radwańska das Endspiel bestritt.

Der Kasachin Jaroslawa Schwedowa gelang es in der dritten Runde gegen Sara Errani als erster Spielerin der Open Era, einen Golden Set zu spielen. Das bedeutet, einen Satz mit 24 aufeinanderfolgenden Punkten zu gewinnen. Vor ihr war das nur Bill Scanlon gegen Marcos Hocevar am 22. Februar 1983 gelungen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2012